Miejscowości w Kanadzie:
 Hartland – miasto w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Carleton

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hartland – miasto w hrabstwie Devon (Anglia)
 Hartland – miejscowość w hrabstwie Devon, w Anglii

Miejscowości w USA:
 Hartland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Hartland – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Hartland – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Hartland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Hartland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Hartland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Hartland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Hartland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Hartland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Hartland – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Hartland – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Hartland (ang. Hartland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Hartland (ang. Hartland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano